Antti Aalto (1921–1981) – fiński dziennikarz
 Antti Aalto (ur. 1975) – fiński hokeista
 Antti Aalto (ur. 1995) – fiński skoczek narciarski